Step Up: Taniec zmysłów
 Step Up – ścieżka dźwiękowa do filmu Step Up - Taniec zmysłów
 Step Up (singel)